Monte di Pietà – edificio di Castel Goffredo
 Monte di Pietà –  edificio sito nel centro storico di Cerreto Sannita
 Monte di Pietà - edificio di Crema
 Monte di Pietà – edificio che si trovava a Firenze
 Monte di Pietà –  istituto di Forlì creato per fornire credito senza interesse
 Monte di Pietà – palazzo di Napoli
 Monte di Pietà – complesso immobiliare nel rione Regola che ospita dal 1539 il servizio di prestito su pegno
 Monte di Pietà nuovo – palazzo a Brescia
 Monte di Pietà vecchio – palazzo a Brescia

Pagine correlate 
 Palazzo del Monte di Pietà